Кэрол Вивьен Робинсон (Carol Vivien Robinson, урождённая Брэдли, Bradley; род. 10 апреля 1956, Кент, Англия) — британский , специалист по масс-спектрометрии.
Член Лондонского королевского общества (2004) и АМН Великобритании (2009), иностранный член НАН США (2017).
С 2009 года занимает кафедру именного профессора () в Оксфордском университете, а непосредственно перед тем профессор Кембриджского университета, в 2006—2016 гг. исследовательский профессор Королевского общества. К. Робинсон — первая женщина-профессор химии Оксфорда, а перед тем также Кембриджа.
В 2018 году президент Королевского химического общества, его почётный фелло (2016).

Биография 
Выросла в английском графстве Кент.
В 1972—1976 годах обучалась в  и получила там  и . Выпускница Королевского химического общества как обучавшаяся в 1976—1979 годах в . Занимаясь в 1979—1980 годах в Уэльском университете, получила там степень магистра химии под началом члена Лондонского королевского общества профессора . Перед тем она на протяжении семи лет одновременно работала в Pfizer. Занимаясь в 1980—1982 годах в Кембридже, получила там степень доктора философии под началом члена Лондонского королевского общества профессора D. H. Williams. В это же время вышла замуж. В 1982—1983 годах прошла подготовку в медицинской школе Бристольского университета. В 1983—1991 годах у неё был перерыв в карьере, связанный с рождением троих детей, но в те же годы она занимала различные должности с частичной занятостью. В 1991 году она занимается в Килском университете и тогда же получает там диплом по информационным технологиям. В 1991—1995 годах исследовательский фелло-постдок в Оксфорде у члена Лондонского королевского общества профессора Криса Добсона. С 1995 года исследовательский фелло, с 1999 по 2001 год профессор Оксфорда, исследовательский фелло его колледжа Вулфсона (1998—2001). С 2001 по 2009 год профессор кафедры химии Кембриджа, старший исследовательский фелло его колледжа Черчилля (2003—2009). В 2006—2016 гг. исследовательский профессор Королевского общества. С 2009 года именной профессор () в Оксфордском университете и с того же года профессорский фелло его Экзетерского колледжа.
В 2018 году президент Королевского химического общества, его почётный фелло (2016).
Член Совета Лондонского королевского общества (2008—2009, 2016—2018).
Соучредитель в 2016 году компании OMass Technologies, первоначально финансировавшейся Oxford Science Innovation, и ныне её главный научный консультант.
Почётный фелло кембриджского колледжа Черчилля (2012) и оксфордского колледжа Вулфсона (2016). Почётный профессор китайского  (2014).

Член редколлегий  (с 2012) и  (с 2015). В 2000—2013 гг. ассоциированный редактор , а в 1998—2007 гг. — .

Опубликовала более 120 работ. Замужем, трое детей.

Награды и отличия 
Дама-Командор ордена Британской империи (2013).

 Серебряная медаль Королевского химического общества (2002)
 Biemann Medal,  (2003)
  Лондонского королевского общества (2004)
 Christian B. Anfinsen Award,  (2008)
 , Швейцарская высшая техническая школа Цюриха (2010)
 Медаль Дэви Лондонского королевского общества (2010)
 , British Mass Spectrometry Society (2011)
 FEBS/EMBO Women in Science Award (2011)
  (2011)
  Award for Distinguished Achievement in Proteomic Sciences (2012)
 Anatrace Membrane Protein Award,  (2013)
 Thomson Medal Award,  (2014)
 Kaj Linderstrøm-Lang Prize,  (2014)
 L'Oréal-UNESCO Award for Women in Science (2015)
 Havinga Medal одноимённого фонда (2015)
 Torbern Bergmann Award,  (2016)
 AstraZeneca Award,  (2016)
 , FEBS (2017)
 Frank H. Field and Joe L. Franklin Award, Американское химическое общество (2018)
 Королевская медаль (2019)
 Stein and Moore Award (2019)
  (2020)
  (2022)
 Медаль Бенджамина Франклина (2022)

Удостоена восьми почётных степеней, в частности от Университета имени Бен-Гуриона (2018) и Открытого университета (2017).

Примечания

Ссылки 
 http://robinsonweb.chem.ox.ac.uk/carol-robinson.aspx  & CV
 https://www.biophysics.org/profiles/carol-robinson

Женщины-химики Великобритании
Масс-спектрометристы
Иностранные члены Национальной академии наук США
Президенты Королевского химического общества
почётные профессора
Почётные доктора Университета Йорка
Почётные доктора Бристольского университета
Выпускники колледжа Черчилля (Кембридж)
Награждённые медалью Астона